Love and Gasoline – cortometraggio del 1914 diretto da Mabel Normand e Mack Sennett 
Love and Gasoline – cortometraggio del 1920 diretto da Noel M. Smith